Фюген () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 7 09 09.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Хёльварт (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Партия FWG занимает 4 места.
 местный блок: 3 места.
 Партия JuLiA занимает 2 места.
 местный блок: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля